Дми́триева — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Дмитриева, Анна Владимировна (род. 1940) — советская теннисистка, спортивный комментатор.
 Дмитриева, Анастасия Олеговна (род. 1988) — российская дзюдоистка.
 Дмитриева, Антонина Ивановна (1929—1999) — советская актриса.
 
 Демьянская (Дмитриева), Виктория Михайловна (род. 1945) — советская баскетболистка.
 
 
 Дмитриева, Диана (Диана Астер; род. 2000) — российский видеоблогер, музыкальный исполнитель.
 
 Дмитриева, Екатерина Евгеньевна (род. 1958) — российский литературовед, член-корреспондент РАН.
 Дмитриева, Елена Викторовна (род. 1983) — российская гандболистка.
 
 Дмитриева, Ирина Константиновна (1933—2019) — юрист, профессор МГУ.
 Дмитриева, Лариса (род. 1950) — политический и общественный деятель Литвы.
 
 Дмитриева, Маргарита Степановна (1927—2014) — советский и украинский философ, профессор
 Дмитриева, Марина Авенировна (род. 1959) — российский государственный и политический деятель.
 Дмитриева, Надежда Константиновна (род. 1938) — советский философ, религиовед, педагог, стенограф.
 
 Дмитриева, Нина Александровна (1917—2003) — исследователь-искусствовед, литератор, историк и теоретик искусства.
 
 
 Дмитриева, Руфина Петровна (1925—2001) — филолог, библеист, археограф, библиограф.
 
 
 Дмитриева, Флора Алексеевна (род. 1938) — советская шахматистка.

Составные фамилии 
 Чебышёва-Дмитриева, Евгения Александровна (1859—1923) — русская общественная деятельница, писательница.

Топоним 
 Дмитриева — река в бассейне Енисея, приток Большой Хеты.
 Дмитриева Поляна — деревня в Шаранском районе Башкортостана.
 Имени Дмитриева — деревня в городском округе Клин Московской области.